Макс Бютнер:
* Бютнер, Макс (певец) (1857 — 1927) — немецкий певец (баритон) и вокальный педагог.
 Бютнер, Макс (арфист) (1891 — 1959) — немецкий арфист и композитор.